Les Barricades mystérieuses est un titre porté par diverses œuvres artistiques :
 une pièce pour clavecin (originellement orthographiée « Les Baricades mistérieuses ») de François Couperin, ( ordre tiré du Second livre de clavecin) (1716 ou 1717), emblématique du style brisé caractéristique de la musique de clavecin française. Ce titre de Couperin a été réutilisé de multiples fois à partir du  :
 un roman d'Edmond Jaloux, 1922
 un recueil de poèmes de Maurice Blanchard, 1937
 un recueil de poèmes d'Olivier Larronde, 1948
 un tableau de René Magritte pour le Palais des congrès de Bruxelles, 1961
 un ouvrage d'ethnologie sur les épopées Fang de Pascal Boyer, 1988
 une pièce musicale pour flûte et orchestre de Luca Francesconi, 1989
 une création chorégraphique de François Raffinot, 1992
 un catalogue de photographies de Sophie Ristelhueber, 1995
 un roman de Sébastien Lapaque, 1998
 un roman poétique théâtral de Michel Ponte, 2010.

Une série d'ouvrages allophones, généralement inspirés de la pièce de Couperin - pièces de musique, de littérature ou d'arts plastiques… -  portent également ce nom traduit ou en font mention.

Notes et références